Ricin peut désigner :
 le ricin commun (Ricinus communis), l'arbrisseau de la famille des euphorbiacées.
 les ricins, insectes de la famille des arthropodes, de l'ordre des mallophages.
 Ricin est l'ancien nom des tiques (acariens parasites) qu'on trouve sur les bœufs, vaches, moutons, chiens...